

Geografia 
Canada
Lennox e Addington – contea dell'Ontario (Canada)

Cile
Isola Lennox – isola disabitata del Cile (nel gruppo delle Isole Picton, Lennox e Nueva)

 Regno Unito 
 Lennox – spesso citato come "il Lennox", un mormaer storico, poi earldom e infine ducato nell'area di Stirling, in Scozia
 Lennoxtown – ex capitale del Lennox in Scozia

Stati Uniti d'America
Lennox – census-designated place, situato in California, nella contea di Los Angeles
Lennox – centro abitato (city), situato nella contea di Lincoln nello Stato del Dakota del Sud

Personaggi
Famiglia dei duchi di Lennox
Charles Lennox, I duca di Richmond (1672-1723), – nobile scozzese, I duca di Lennox
Anne Lennox – nobile scozzese figlia di Charles Lennox, I duca di Richmond

Emilia Mary – nobildonna inglese, figlia di Charles Lennox, II duca di Richmond 
Georgiana Carolina – nobildonna inglese, figlia di Charles Lennox, II duca di Richmond
Louisa Augusta – nobildonna inglese, figlia di Charles Lennox, II duca di Richmond
Sarah Lennox – nobildonna inglese, figlia di Charles Lennox, II duca di Richmond
George Lennox – nobile scozzese, padre di Charles Lennox, IV duca di Richmond
John George Lennox – nobile, figlio di Charles Lennox, IV duca di Richmond
William Pitt Lennox – nobile, figlio di Charles Lennox, IV duca di Richmond
Henry Lennox – nobile britannico, figlio di Charles Gordon-Lennox, V duca di Richmond
Alexander Gordon-Lennox – nobile britannico, figlio di Charles Gordon-Lennox, V duca di Richmond
George Charles Gordon-Lennox – nobile britannico, figlio di Charles Gordon-Lennox, V duca di Richmond
Walter Gordon-Lennox – nobile scozzese figlio di Charles Gordon-Lennox, VI duca di Richmond
Bernard Gordon-Lennox – nobile scozzese figlio di Charles Gordon-Lennox, VII duca di Richmond
Nicholas Gordon-Lennox – nobile scozzese figlio di Frederick Gordon-Lennox, IX duca di Richmond

Altri
 Annie Lennox – cantante britannica
 Betty Lennox – ex cestista statunitense, professionista nella WNBA
 Bobby Lennox – ex calciatore scozzese del Celtic
 Charlotte Lennox – scrittrice e poetessa inglese
 Douglas Lennox-Silva – nuotatore portoricano
 John Lennox – matematico e filosofo inglese
 Kristina Lennox-Silva – nuotatrice portoricana
 Zion & Lennox – duo reggaeton di Carolina (Porto Rico)

Altro 
 Sindrome di Lennox-Gastaut (LGS, nota anche come Sindrome di Lennox) – forma di epilessia a esordio infantile di difficile trattamento
 Lennox Football Club – squadra di rugby inglese del XIX secolo
 Lennox Stakes – razza di cavalli
 Duca di Lennox – titolo nobiliare scozzese